

Codici 
 PX – codice vettore IATA di Air Niugini

Altro 
 Piaggio Vespa PX – motocicletta della Piaggio
 PX – Parametro di settaggio dello strumento di controllo velocità "Perfect Pass"
 Post Exchange – Nelle basi militari all'estero, gli shop dove i militari possono acquistare qualsiasi cosa
 px – abbreviazione di pixel utilizzata nei linguaggi di programmazione
 PX – nome in sigla del vitigno spagnolo Pedro ximénez